Кузнецовский сельский округ

Кировская область 

 Кузнецовский сельский округ Лебяжского района (упразднён)
 Кузнецовский сельский округ Орловского района (упразднён)

Марий Эл 

 Кузнецовский сельский округ Горномарийского района
 Кузнецовский сельский округ Медведевского района

Московская область 

 Кузнецовский сельский округ Павлово-Посадского района
 Кузнецовский сельский округ Раменского района

Омская область 

 Кузнецовский сельский округ Тевризского района

Смоленская область 

 Кузнецовский сельский округ Ельнинского района (упразднён)

Тверская область 

 Кузнецовский сельский округ Вышневолоцкого района (до 2005 года)

Тульская область 

 Кузнецовский сельский округ Киреевского района